Caldwell kan syfta på:

 Caldwell (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Caldwell (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 Caldwellkatalogen – en astronomisk katalog
 Caldwell (krater) – en krater på planeten Venus

Geografi

Antarktis 

 Caldwell (berg),

Storbritannien 

 Caldwell, North Yorkshire, ort i England, 
 Chadwell, ort i England,

USA 

 Caldwell, Arkansas, Saint Francis County, 
 Caldwell, Kansas, ort, Sumner County, 
 Caldwell, Ohio, countyhuvudort, Noble County, 
 Caldwell, Texas, countyhuvudort, Burleson County, 
 Caldwell, New Jersey, ort, Essex County, 
 Caldwell, Idaho, countyhuvudort, Canyon County,

Se även
 Caldwell County – flera enheter i USA
 Caldwell Parish, Louisiana, USA